

Geografia 
 Martinet, frazione e capoluogo rispettivamente dei comuni valdostani di Allein e Roisan
 Le Martinet, comune francese del dipartimento del Gard
 Martinet, comune francese del dipartimento della Vandea
 Martinet, frazione del comune spagnolo di Montellà i Martinet

Persone 
 Eugenia Martinet (1896-1983), poetessa valdostana
 Jean-Laurent Martinet (1800-1858), avvocato e politico valdostano
 André Martinet (1908-1999), linguista francese
 Charles Martinet (1955), attore statunitense